Die Dalian Women’s Tennis Open 2017 waren ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Dalian, Volksrepublik China. Es war als Turnier der Challenger-Kategorie Teil der WTA Challenger Series 2017. Das Turnier fand vom 5. bis 10. September 2017 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Dalian Open 2017 fand am 3. und 4. September 2017 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Challenger Series 2017
Tennisturnier in Dalian